Gutkeled nembeli
 Bátori László (?–?) szabolcsi főispán

más Báthory László
 Báthory László (1420 körül–1456 vagy 1484 után) pálos rendi szerzetes, az első magyar bibliafordító
 Báthory László (18. század) katolikus pap